Oleksandr Tkachenko ukr (Олександр Ігорович Ткаченко) – ukraiński profesjonalny bramkarz grający dla Worskła Połtawa. Jest prawonożny, waży 86 kg i mierzy 192 cm.

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1993
Ukraińscy piłkarze